

Toponyme 

 Cirat, commune de la province de Castellón dans la Communauté valencienne en Espagne.

Sigle 
 CIRAT, Centre d'information et de recrutement de l'armée de terre française.